Стека или Стек (от  — «палка») — основной инструмент скульптора.
Стека — (итал. Stecca) сделанный из пальмового дерева, слоновой кости или железа инструмент в виде лопаточки, употребляемый скульпторами при леплении. См. (Ваяние) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Область применения 
Применяется при лепке из глины, пластилина или других подобных по консистенции материалов.

Также инструмент используется при создании керамических изделий и для работы в технике металлопластики.

Материал изготовления 
Стека представляет собой небольшую палочку из дерева, металла, кости или пластика.

Внешний вид 
Такие палочки могут быть с расширением на рабочем конце в виде прямой, закруглённой либо скошенной лопаточки, ланцета или других форм.

Разновидности 
У стека может быть один рабочий конец или два — с обоих концов инструмента. Бывают также проволочные стеки — кольца различной кривизны на деревянных ручках.

Литература 
 «Толковый словарь Даля». В. И. Даль. 1863 1866
 «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А. Н., 1910.
 «Толковый словарь Ушакова». Д. Н. Ушаков. 1935 1940
 «Популярная художественная энциклопедия» под редакцией Полевого В. М.; М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986.
 «Словарь синонимов ASIS». В. Н. Тришин. 2013

Ссылки 

Скульптура